The Nights — песня шведского диджея Авичи, вышедшая 1 декабря 2014 года на лейблах PRMD Music и Universal.

23 января 2015 года вышел ремикс Avicii by Avicii.

Также эта песня была исполнена на Avicii Tribute Concert Николасом Фурлонгом.

Видеоклип 
Клип вышел 15 декабря 2014 года.

В популярной культуре 
Песня была частью саундтрека к компьютерной игре FIFA 15.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни 2014 года
Песни Авичи
Синглы Universal Records